Wentworth River ist der Name folgender Flüsse:

* Wentworth River (Mitchell River), Nebenfluss des Mitchell River in Victoria, Australien
 Wentworth River (Neuseeland), Fluss auf der Coromandel Peninsula, Neuseeland